Tunnelvisie (onderzoek), het bezien van alle aanwijzingen vanuit één als juist aangenomen hypothese, waardoor andere verklaringen over het hoofd worden gezien
 Kokervisus, een benaming voor kokerzien (in het Engels: tunnel vision, in het Duits Tunnelblick), een begrip uit de oogheelkunde
 Tunnelvisie (film), een Nederlandse televisiefilm uit 2010